Little Falls kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Little Falls (Minnesota)
Little Falls (New Jersey)
Little Falls (New York)